Le mot tab peut désigner :
 Tab, le bord des feuilles de timbres-poste quand ils sont illustrés,
 touche tabulation sur un clavier informatique,
 apocope de Tablature,
 onglet dans une fenêtre informatique
 Transportes Aéreos Bolivianos, compagnie aérienne de transport de fret bolivienne.
 TaB : l'un des produits de la société Coca-Cola, un soda light comparable au Coca-Cola sans caféine

Le sigle TAB peut signifier :
 Transportes Aéreos Bolivianos, compagnie aérienne de Bolivie
 Tablature, une notation musicale.

 Tab est le nom d'une ville de Hongrie située dans le département de Somogy.
 Tab est une localité non-incorporée de l'Indiana (USA).

 Tab est également le titre d'un album du groupe américain Monster Magnet.

  Trans-Americas Boxing ;

 Au football, on trouve également l’abréviation  « t.a.b. » pour tirs au but.

 T.A.B. dénomme aussi un vaccin contre la typhoïde.